Gates steht für:
 Gates (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tom Gates, Buchreihe der britischen Autorin Liz Pichon
 The Gates, Kunstinstallation, siehe Christo und Jeanne-Claude#„The Gates“
 The Gates (Fernsehserie), US-amerikanische TV-Serie

Gates ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gates (Colorado)
 Gates (Kentucky)
 Gates (Nebraska)
 Gates (New York)
 Gates (North Carolina)
 Gates (Oregon)
 Gates (Pennsylvania)
 Gates (Tennessee)
 Gates (West Virginia)
 Gates Township (Eddy County, North Dakota)

geografischer Objekte:
 Kap Gates, Kap der Carney-Insel in der Antarktis

Unternehmen:
 Gates Corporation, Hersteller von Antriebssystemen 

GATES ist die Abkürzung für:
 German Army Training Establishment Shilo, Truppenübungsplatz in Kanada

Siehe auch:
 Gate

GATES